Никола́й Костро́в: Костров, Николай Алексеевич (1823—1881) — князь, историк и этнограф Сибири.
 Костров, Николай Иванович (1901—1996) — русский советский художник.